Als Blockstrom werden hangabwärts verlagerte Ansammlungen von Gesteinsblöcken bezeichnet. Dies kann sich beziehen auf:
 Blockgletscher, sich bewegende Schutt-Eis-Gemenge
 Blockhalden aus Steinblöcken an Hängen
 Schuttstrom, in einer Schlammmasse schnell bewegende Steinblöcke